Thanos é um gênero de dinossauros carnívoros da família dos abelissaurídeos que viveu no Brasil durante o final do período cretáceo superior contendo uma única espécie, o T. simonattoi.

Descoberta 
Em 2014, foi relatado na literatura científica que Sérgio Luis Simonatto, com uma equipe do Museu de Paleontologia "Prof. Antônio Celso de Arruda Campos", havia encontrado a frente de um eixo de terópodes próximo a São José do Rio Preto. Vários anos depois, Fabiano Vidoi Iori descobriu a parte traseira da mesma vértebra.

Em 2018, a espécie-tipo Thanos simonattoi foi nomeada e descrita por Rafael Delcourt e Fabiano Vidoi Iori. O nome genérico refere-se ao personagem da Marvel Comics Thanos, inventado por Jim Starlin. O nome do personagem é derivado do grego θάνατος, thanatos, "morte". O nome específico homenageia Simonatto.

O espécime do holótipo, MPMA 08–0016 / 95, foi encontrado em Ibirá na Formação São José do Rio Preto, parte do Grupo Bauru e datado do Santoniano; em 2014, foi datado do Maastrichtiano. Consiste em uma vértebra quase completa fundido com um intercentro axial. O espécime está atualmente alojado no Museu de Paleontologia de Monte Alto, Brasil.

Descrição 
As medidas de comprimento de Thanos foram estimadas entre 5,5 e 6,5 metros, e tendo de altura 3 metros,sendo este um terópode de menor porte

Apesar do material estar incompleto, vários recursos que puderam diagnosticar as características de uma nova espécie foram encontradas, como uma quilha vertebral bem desenvolvida tornando-se mais larga e mais profunda posteriormente na superfície ventral; dois pequenos forames laterais separados por uma parede relativamente larga em cada superfície lateral do centro; e fossas spinodiapofisárias pré-amiggapofisárias e profundas bem desenvolvidas. Em vista desses recursos, Thanos pode ter sido mais diferenciado do que outros abelissaurideos na época.

Filogenia 
Em sua análise filogenética, Delcourt and Iori (2018) identificaram Thanos como indivíduo de uma grande politomia com outros carnotaurinae | brachyrostra dentro de Abelisauridae. Conseguiram obter então o seguinte cladograma:

Thanos compartilhou apenas duas Sinapomorfia com os brachyrostra. A faceta articular frontal do axis é mais de duas vezes maior do que a faceta articular traseira. A faceta traseira é inclinada para a frente sob um ângulo inferior a 75 °.

Paleoecologia 
Thanos compartilhava seu território com um número ainda não descrito de grandes terópodes, que acredita-se ser um Megaraptor do qual uma vértebra (espécime MPMA 08–0003/94) foi encontrado em Ibirá. Implicando que Thanos não era o Superpredador de seu habitat.

Abelisauridae
Dinossauros da América do Sul
Dinossauros do Brasil
Espécies fósseis descritas em 2020